Plaats in Indonesië
 Wringin Putih (Bergas), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Wringin Putih (Muncar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Wringinputih, een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java